Världsmästerskapet i handboll för damer 1995 spelades i Österrike och Ungern under perioden 5–17 december 1995. Sydkorea vann turneringen före Ungern och Norge.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Slutställning 

1995 i Ungern
1995 i Österrike
Handbollssäsongen 1995/1996
Internationella handbollstävlingar i Österrike
Internationella handbollstävlingar i Ungern
Relationer mellan Ungern och Österrike
1995